Појам Оберон може да се односи на:
 Оберон (сателит), сателит Урана
 Оберон (Северна Дакота), град у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Оберон (програмски језик)
 Оберон (опера)
 Мерл Оберон, британска глумица